Elizabethtown — filme de 2005

Topônimos 
 Elizabethtown (Carolina do Norte)
 Elizabethtown (Illinois)
 Elizabethtown (Indiana)
 Elizabethtown (Kentucky)
 Elizabethtown (Pensilvânia)

Ver também 
 Elizabethton

Desambiguações de topônimos